Rio do Oeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Oeiras (vattendrag i Brasilien), Pará, 
 Rio Cupijó (vattendrag i Brasilien, lat -1,92, long -49,65), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar